Gandzasar Football Club (Armênio: Գանձասար Ֆուտբոլային Ակումբ -- Gandzasar Futbolayin akumb) é um time de Futebol Armênio com sede na cidade de Kapan. Fundado em 2004 o clube joga na 1° Divisão do futebol Armênio. O estádio do Gandzasar é o Lernagorts Stadium.

O Gandzasar ficou 2 anos jogando na 2° Divisão do futebol armênio antes de finalmente ser promovido à 1° Divisão. O clube também conta com uma equipe reserva chamada Gandzasar-2, que joga na 2° Divisão.

Conquistas 
 Copa Independência da Armênia: 1
(2017-18)

Gandzasar nas Competições Europeias

Elenco

Notáveis Jogadores 
  Arkadi Chilingaryan
  Edgar Safaryan

Ligações externas 
 

Clubes de futebol da Armênia
Clubes de futebol fundados em 2004